Gorkipark, een park in Moskou
 Gorky Park (boek) (1981), een misdaadroman van Martin Cruz Smith
 Gorky Park (film) (1983), een daarvan afgeleide film
 Gorky Park (band), een Russische hardrockband
 Gorky Park (album), het debuutalbum van die band